Шовкове — село, Київська область, Баришівський район
 Шовкове — селище, Запорізька область, Бердянська міська рада